Die Extraliga 2003/04 war die zwölfte Spielzeit der tschechischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die Extraliga hatten sich mit TJ TŽ Třinec, ŠK Hagemann-Slezan Opava, ŠK Sokol Vyšehrad-VISUS, ŠK Jäkl Karviná, ŠK Mahrla Prag, ŠK Trinom Zlín, SC A64 Lázně Slatinice, ŠK Sokol Plzeň I - INGEM, ŠK Infinity Pardubice und ŠK Polabí Sokol Kolín die zehn Erstplatzierten der Saison 2002/03 qualifiziert, außerdem waren TJ Slavia Hradec Králové als Sieger der 1. česká liga 2002/03 und IPM COLOR Ostrava als Sieger der 1. moravskoslezská liga 2002/03 aufgestiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2003/04.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier, über die Platzierungen entschieden zunächst die Mannschaftspunkte (2 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage), anschließend die Brettpunkte (1 Punkt für einen Sieg, 0,5 Punkte für ein Remis, 0 Punkte für eine Niederlage).

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 8. und 9. November, 6. und 7. Dezember 2003, 10. Januar, 7. und 8. Februar, 20. und 21. März sowie 3. und 4. April 2004.

Saisonverlauf 

Der ŠK Hagemann Opava hatte nach sieben Runden bereits 4 Punkte Vorsprung, so dass der Titel trotz dreier Minuspunkte in den Schlussrunden nicht mehr in Gefahr geriet. TJ Slavia Hradec Králové stand vorzeitig als Absteiger fest, während die Entscheidung über den zweiten Absteiger erst in der letzten Runde gegen TJ Jäkl Karviná fiel.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht beim tschechischen Schachverband (tschechisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schachveranstaltung 2003
Schachveranstaltung 2004